Засавица I или Горня-Засавица ( или ) — село в Сербии, в общине Сремска-Митровица, в Сремском округе автономного края Воеводина, в историко-географической области Срем. По переписи населения Сербии 2002 года в селе проживали 836 жителей (по переписи населения 1991 года — 864 жителя).

Демография 
В селе Засавица I, по переписи 2002 года проживали 655 совершеннолетних жителей, средний возраст которых — 39,7 лет (38,9 года у мужчин и 40,4 года у женщин). В селе есть 268 домашних хозяйств, а среднее число жителей в домохозяйствах — 3,12.

По результатам трёх последних переписей населения наблюдается сокращение числа жителей.

Примечания

Ссылки 
 Засавица
 

Населённые пункты Воеводины